Miasta w Angoli:
 Bom Jesus (Angola)

 Miasta w Brazylii:
 Bom Jesus (Rio Grande do Sul)
 Bom Jesus (Santa Catarina)
 Bazylika Bom Jesus (Goa)